Prototroctes är ett släkte av fiskar. Prototroctes ingår i familjen Retropinnidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Prototroctes